Аардонікс (Aardonyx; букв. «Кіготь із землі») — рід викопного рослиноїдного динозавра підряду завроподоморфів, що жили в ранньому юрському періоді (близько 195 мільйонів років тому) на території нинішньої ПАР. Представлений єдиним видом — Aardonyx celestae.

Опис 
Викопний вид Aardonyx celestae був знайдений у 2009 році в ранньоюрських відкладеннях Південної Африки. Розкопки проводилися в геологічній формації Upper Elliot Formation у місцевості Marc's Quarry. Палеонтологам вдалося знайти велику кількість кісток та їх фрагментів, які, ймовірно, належать двом різним особинам (екземпляри BP/1/6254 і BP/1/6505).

Описано в 2010 році палеонтологом Адамом Йатсом (Adam Yates) і його колегами. Назва роду утворена від мови африкаанс «aard» — земля і грецького «onyx» — кіготь. Видова назва дана на честь Селести Йатс (Celeste Yates), яка відкрила і підготувала велику частина перших знахідок даного виду.

За життя динозавр був близько 7 метрів завдовжки. У нього була довга шия і невелика голова, яка нагадувала за виглядом голову типових зауроподів — гігантських чотириногих динозаврів. Мав характерні передні кінцівки, які є проміжними між прозавроподами і завроподами. Будова кінцівок ящера вказує на те, що він волів пересуватися на чотирьох кінцівках, проте був здатний ходити і на задніх двох. Аналіз щелеп дозволив встановити, що A. celestae був травоїдним.

За словами дослідників, новий вид дозволяє прояснити еволюцію чотириногих динозаврів. При цьому, однак, 200 млн років тому завроподи вже мешкали на землі, тому науковці вважають, що перед ними саме перехідна ланка, яка безпосередньо не є предком чотириногих гігантів.

Класифікація 
Кладограма, що показує місце Aardonyx серед Sauropodomorpha:
{{clade|style=font-size:75%;line-height:75%
|label1=Sauropodomorpha 
|1=

Aardonyx відноситься до сестринської групи чотириногих зауроподоморфів (Melanorosaurus + Sauropoda). За класифікацією A. M. Yates (2009) Aardonyx належить до таксона Anchisauria.

Примітки

Посилання 
 Стаття A. M. Yates в журналі Proceedings of the Royal Society B 
 Western Illinois University: Earth Claw
 Fleshed-out restoration of an Aardonyx celestae  by paleoartist Julius T. Csotonyi
 Палеонтологічний портал «Аммонит.ру» 
 Сайт о ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org 

Вимерлі тварини, описані 2010
Динозаври юрського періоду
Динозаври Африки
Завроподоморфи